Яков Григорьевич Савченко (; (, с. Жабки Полтавской губернии, ныне Лохвицкого района Полтавской области Украины — , ) — украинский советский писатель, поэт и публицист, литературный критик.

Один из основоположников украинского символизма.

Биография 
Брат поэта-символиста Павла Савченко. Учился в Киевскогом университете (не окончил). Некоторое время учительствовал на Сумщине.

В 1920-х годах работал в прессе, постоянно выступая со статьями, фельетонами, поэзией (в киевских газетах «Большевик» и «Пролетарская правда»), с 1929 года — редактор на ВУФКУ и на киевской кинофабрике (1931—1933). Одновременно преподавал теорию драмы, сценария и литературы на сценарном и режиссерском факультетах Киевского киноинститута.

В 1933 был уволен с преподавательской и редакторской работы по обвинению «в протягивании националистических взглядов». В сентябре 1937 г. Яков Савченко арестован. Был признан «участником антисоветской националистической организации, по заданию которой проводил против Советской власти шпионскую, вредительскую и террористическую деятельность». К тому же, кратковременно сотрудничал в газете «Украина», которая выходила во время Директории УНР в Каменце-Подольском.

1 ноября 1937 Военная Коллегия Верховного Суда СССР вынесла приговор: высшая мера наказания — расстрел.
На следующий день приговор был приведен в исполнение.

В Киеве жил в доме писателей Ролит.

Творчество 
Печататься начал с 1913 года. Первые стихи появились на страницах львовской газеты «Ілюстрована Україна». В 1917—1926 печатался в журнале «Шлях», «Литературно-научный вестник», «Універсальний журнал», «Мистецтво», «Глобус», «Життя й Революція», «Гарт».

В 1918 в Житомире вышел в свет его первый сборник «Поезії, кн. 1», в 1921 — второй сборник «Земля».

В поэзии начал с воспевания национально-освободительной революции, революционной патетики, находился некоторое время под влиянием французского (Стефан Малларме) и русского символизма (Фёдор Сологуб) и стал символистом-неоромантиком.

Как редактор «Литературно-критического Альманаха» (1918) и один из основателей «Музагета», входил в число ведущих деятелей литературной организации «Жовтень», литературной группы «Белая студия» и ВУСПП.

В ряде стихотворений воспел советскую действительность («Ленин», «Нас миллион миллионов»). Автор литературно-критических работ, в частности о творчестве Владимира Сосюры, Дмитрия Загула.

Отдельными изданиями вышли его книги: «Азіятський апокаліпсис» (1926), «Поети й белетристи», «Проти реставрації греко-римського мистецтва» (1927), «Доба й письменник», «Народження українського радянського кіно» (про А. Довженко, 1930), «П’ятнадцять років театру імені Ів. Франка» (1935).

Литература 
 Писатели Советской Украины. 1917—1987: Биобиблиографический справочник / Составители В. К. Коваль, В. П. Павловська.- К .: Советов. писатель, 1988.-719 с.
 С порога смерти: Писатели Украины — жертвы сталинских репрессий / Авт. кол.: Бойко Л. С. и др. — К .: Сов. писатель, 1991.- Вып. и сост. А. Г. Мусиенко.

Украинские поэты
Публицисты Украины
Публицисты СССР
Поэты СССР
Литературные критики СССР
Литературные критики Украины
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в Украинской ССР
Символизм
Редакторы Украины
Редакторы СССР
Жители дома «Ролит»
Расстрелянное возрождение
Казнённые в 1937 году